Stati Uniti d'America
Holly Springs – città della Contea di Wake, Carolina del Nord
Holly Springs – città della Contea di Cherokee, Georgia
Holly Springs – capoluogo della Contea di Marshall, Mississippi